Geschiedenis van Estland
Geschiedenis van Letland
Geschiedenis van Litouwen